Виктор Иванович Галочкин (1925—1943) — Герой Советского Союза, сержант, комсомолец, старший разведчик 285-го миномётного полка 5-го гвардейского механизированного корпуса.

Биография 

Родился 16 марта 1925 года в городе Орехово-Зуево, в семье потомственных текстильщиков.
В 1940 году окончил семь классов школы № 3 и поступил в ремесленное училище, которое с отличием окончил в 1943 году по специальности слесаря.
В феврале 1943 года был призван в Красную Армию, 10 августа 1943 года получил воинское звание сержанта.

Во время боёв за освобождение Украины совершил подвиг и погиб в районе города Каменка Черкасской области, накрыв своим телом брошенную противником ручную гранату, чем спас жизнь командира роты и нескольких солдат разведгруппы. Здесь ему установлен памятник во весь рост, именем В. Галочкина названа улица.

Похоронен на площади Героев города Знаменка Кировоградской области Украины.

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно.

В городе Орехово-Зуево именем Героя Советского Союза В.И. Галочкина названа улица, перед зданием школы № 22 установлен бюст.

Примечания

Ссылки 

 А. Коновалов. Навсегда восемнадцать / Газета «Ореховские Вести» № 44 (303)
 В.С. Возовиков, В.Г. Крохмалюк. Сиреневые ивы. Документальные повести, очерки. — М.: ДОСААФ, 1983

Разведчики Великой Отечественной войны
Похороненные в Знаменке
Сержанты (СССР)